Vegeta kan avse;

Vegeta (kryddblandning) – en kryddblandning.
Vegeta (Dragon Ball) – en figur i serien Dragon Ball